Pojem Ora může označovat:
 Ora (mošav) – vesnice v Izraeli
 Ora (Kalifornie) – obec ve státu Kalifornie v USA
 Ora (Indiana) – obec ve státu Indiana v USA
 Ora (Kypr) – vesnice na Kypru
 Auer (Itálie) – obec v severní Itálii (německý název Ora)
 Ōra (Gunma) – město v Japonsku
 Ora (Kypr) – vesnice na Kypru
 Ora pontica – část území starověkého regionu Pontus (nynějšího severního Turecka) obsazená Římany

 Ora (řeka) – řeka v Ugandě
 Ora (vítr) – druh teplého větru v okolí Gardského jezera v Itálii

 Ora (měna) – neoficiální peněžní soustava zavedená Afrikánci ve městě v Jihoafrické republice
 Ora Print – mediální společnost v Česku
 Ora, Inc. – americká firma (dříve Ophthalmic Research Associates)
 Reformistická strana ORA – politická strana v Kosovu
 Organisation de résistance de l'armée – odbojová organizace v okupované Francii za druhé světové války
 Oxford University Research Archive – archiv oxfordské univerzity
 Open Reporting Application – software vyvinutý firmou World Programming
 OpenRaster – typ počítačového souboru s příponou .ora

Externí odkazy